CMAP est un sigle qui peut signifier :
 Centre de mathématiques appliquées
 Centre de médiation et d'arbitrage de Paris
 Chicago Metropolitan Agency for Planning
 Commission mondiale des aires protégées